TT Assen 1993 kördes den 26 juni på TT Circuit Assen.

500GP

Slutresultat

1993 i Nederländerna
MotoGP-tävlingar 1993
1993